El Open de Hong Kong de bádminton de 1993 se celebró del 15 al 21 de noviembre en el Queen Elizabeth Stadium, Wanchai, Hong Kong, con un premio en metálico de 60.000 $.

Resultados finales

Individual masculino

Individual femenino

Dobles masculino

Dobles femenino

Dobles mixto

Enlaces externos 
  (en inglés)

Competiciones de bádminton
Deporte en Hong Kong
China en 1993
Bádminton en 1993